Абгане́рово — топоним в России:

 Абганерово — село в Октябрьском районе Волгоградской области.
Абганерово — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Светлоярском районе Волгоградской области. 
 Абганерово — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.